

Musica
 The Besnard Lakes – gruppo musicale indie rock canadese

Persone
 Albert Besnard (1849-1934) – pittore e incisore francese
 Cyrielle Claire Besnard (1955) – attrice francese
 Éric Besnard (1964) – regista francese
 Marie Besnard (1896-1980) – sospetta assassina seriale francese
 Serge Besnard (1949-2002) – calciatore e allenatore francese